Павлогра́д — название населённых пунктов:

Россия 
 Павлоград — исчезнувший посёлок в Хабарском районе Алтайского края.

Украина 
 Павлоград — город в Днепропетровской области.
 Павлоград — посёлок в составе Северодонецкого горсовета Луганской области.

См. также 
 Павлоградка
 Павлоградское